Sauz puede referirse a:
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.
 El nombre común de la planta Salix pedicellata.